La saison 1997 de Pervaïa Liga est la sixième édition de la deuxième division russe. Elle prend place du  au .

Vingt-deux clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les cinq derniers du classement sont relégués en troisième division, tandis que le premier est directement promu en première division.

L'Ouralan Elista remporte la compétition avec quatre-vingt-douze points en quarante-deux matchs et est promu en première division. Il devance ainsi le Metallourg Lipetsk, deuxième avec quatre-vingt-quatre points, et le Sokol Saratov qui complète le podium avec soixante-quatorze points.

À l'autre bout du classement, le Luch Vladivostok termine dernier avec vingt-et-un points. Les autres relégables sont le Torpedo Voljski, l'Ouralmach Iekaterinbourg, l'Energia Kamychine et le Zaria Leninsk-Kouznetski.

Le meilleur buteur de la compétition est Alekseï Tchernov du Lada-Grad Dimitrovgrad avec vingt-neuf buts inscrits. Il est suivi par Valery Solianik du Kristall Smolensk qui en a inscrit vingt-trois tandis que le troisième Marat Moulachev de l'Irtych Omsk en comptabilise dix-huit.

Participants 
Un total de vingt-deux équipes participent au championnat, quatorze d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent trois relégués de première division, l'Energia Kamychine, le Lada Togliatti et l'Ouralmach Iekaterinbourg, ainsi que cinq promus de troisième division, que sont l'Anji Makhatchkala, l'Irtych Omsk, le Kristall Smolensk, le Lada-Grad Dimitrovgrad et le Metallourg Lipetsk, qui remplacent les promus et relégués de l'édition précédente.

Parmi ces clubs, le Droujba Maïkop, l'Ouralan Elista, le Lokomotiv Tchita et le Sokol Saratov sont tous présents de façon ininterrompue depuis la création de la deuxième division en 1992, le Neftekhimik Nijnekamsk et le Zaria Leninsk-Kouznetski sont quant à eux en lice depuis 1993.

Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème classique de points (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0). Pour départager les équipes à égalité de points, on utilise les critères suivants :
 Nombre de matchs gagnés
 Confrontations directes (points, matchs gagnés, différence de buts, buts marqués, buts marqués à l'extérieur)
 Différence de buts générale
 Buts marqués (général)
 Buts marqués à l'extérieur (général)

|}

Résultats

Meilleurs buteurs

Notes et références

Liens externes 
  Saison 1997 sur le site de la RSSSF.
  Saison 1997 sur FootballFacts.ru.
  Saison 1997 sur WildStat.ru.

1997
Russie
Football en Russie en 1997